Collegio elettorale di Cuggiono – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Cuggiono – collegio elettorale del Regno d'Italia